Colin Chaulk (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1993-1994 || Senators de Mississauga || MetJHL ||8 ||2 ||0 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Frontenacs de Kingston || LHO ||51 ||2 ||9 ||11 ||42 ||5 ||0 ||1 ||1 ||7
|-
|1995-1996 || Frontenacs de Kingston || LHO ||58 ||24 ||52 ||76 ||78 ||6 ||3 ||2 ||5 ||16
|-
|1996-1997 || Frontenacs de Kingston || LHO ||64 ||31 ||54 ||85 ||100 ||5 ||1 ||2 ||3 ||16
|-
|1997-1998 || Frontenacs de Kingston || LHO ||60 ||34 ||62 ||96 ||118 ||12 ||4 ||7 ||11 ||17
|-
|1998-1999 || Ice Bats d'Austin || WPHL ||23 ||7 ||16 ||23 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Tiger Sharks de Tallahassee || ECHL ||7 ||0 ||5 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Lizard Kings de Jacksonville || ECHL ||24 ||8 ||22 ||30 ||49 ||2 ||2 ||1 ||3 ||6  
|-
|1998-1999 || Grizzlies de l'Utah || LIH ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Blades de Kansas City || LIH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || River Otters du Missouri || UHL ||50 ||19 ||47 ||66 ||88 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Blades de Kansas City || LIH ||37 ||5 ||13 ||18 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || River Otters du Missouri || UHL ||39 ||14 ||39 ||53 ||144 ||7 ||4 ||4 ||2 ||6
|-
|2001-2002 || Nailers de Wheeling || ECHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2001-2002 || Gold Kings du Colorado || WCHL ||55 ||19 ||46 ||65 ||94 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2001-2002 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||13 ||3 ||1 ||4 ||15 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2  
|-
|2002-2003 || Komets de Fort Wayne || UHL ||70 ||23 ||59 ||82 ||116 ||11 ||4 ||12 ||16 ||10 
|-
|2003-2004 || Komets de Fort Wayne || UHL ||71 ||23 ||73 ||96 ||127 ||9 ||3 ||6 ||9 ||10  
|-
|2004-2005 || Komets de Fort Wayne || UHL ||75 ||19 ||73 ||92 ||129 ||18 ||7 ||11 ||18 ||30  
|-
|2005-2006 || Komets de Fort Wayne || UHL ||66 ||26 ||53 ||79 ||152 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Hockey Club Alleghe || Série A ||32 ||13 ||20 ||33 ||38 ||9 ||4 ||4 ||8 ||27   
|-
|2007-2008 || Komets de Fort Wayne || LIH ||70 ||24 ||50 ||74 ||118 ||12 ||5 ||6 ||11 ||32 
|-
|2008-2009 || Komets de Fort Wayne || LIH ||38 ||8 ||45 ||53 ||54 ||11 ||1 ||7 ||8 ||18  
|-
|2009-2010 || Komets de Fort Wayne || LIH ||71 ||27 ||58 ||85 ||115 ||12 ||4 ||7 ||11 ||22 
|-
|2010-2011 || Hockey Club Alleghe || Série A ||26 ||4 ||15 ||19 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Komets de Fort Wayne || LCH ||39 ||10 ||30 ||40 ||51 ||8 ||3 ||7 ||10 ||26  
|-
|2011-2012 || Komets de Fort Wayne || LCH ||60 ||22 ||39 ||61 ||59 ||18 ||6 ||13 ||19 ||26
|-
|2012-2013 || Komets de Fort Wayne || LCH || 28|| 2|| 20|| 22|| 30|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en janvier 1977
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur du HC Alleghe
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Toronto